Le terme Pérée (Grec: Περαία, Latin: Peræa) désigne un territoire « situé au-delà », correspondant généralement à une dépendance d'une ville ou d'une île dont il est séparé par la mer ou un autre obstacle.

Le terme est notamment utilisé pour :
 la Pérée de Palestine, située de l'autre côté du Jourdain (par rapport à la région côtière);
 la Pérée rhodienne : un territoire situé sur le continent en Carie, autour de Caunos dépendant de la cité insulaire de Rhodes ;
 la Pérée de Thasos : un territoire situé sur le continent, en Thrace, mais rattaché à l'île de Thasos ;
 , une banlieue de Thessalonique, chef-lieu du dème de Thermaïkós ;
 , un village du dème d'Édessa (Grèce).

La même racine est aussi présente dans les noms :
 du Pirée, à l'origine séparé du continent par des marais
 de Péra, un quartier de Constantinople situé de l'autre côté de la Corne d'Or
 de la , territoire possédé par l'Empire de Trébizonde en Crimée

Voir aussi